Катрин Панколь (родилась 22 октября 1954 года) — журналистка и французский автор ряда бестселлеров. Некоторые её книги переведены на 30 языков и проданы миллионными тиражами. Наиболее известна в США как автор Желтоглазых крокодилов.

Жизнь и карьера 
Катрин Панколь родилась в Марокко, где её отец, инженер, строил плотины и здания, а мать была школьной учительницей. Катрин Панколь была перевезена из Касабланки во Францию, когда ей было пять лет. Она изучала литературу и до перехода в журналистику работала преподавателем французского и латинского языков. Впоследствии она работала в редакциях журналов Paris Match и Cosmopolitan, где один из издателей уговорил её писать художественные произведения. Вслед за успехом её первого романа «Moi d'abord» (1979), Панколь переехала в Нью-Йорк, где она провела следующие десять лет, проводя занятия по литературному творчеству и сценарному мастерству в Колумбийском университете, параллельно работая над новыми прозведениями: «La Barbare» (1981), «Scarlett, si possible» (1985) и «Les Hommes cruels ne courent pas les rues» (1990).

Панколь прославилась за её понимание человеческой психологии, особенно женской, и чувствительность к деталям, часто скрытую противоречивым юмором. Одна из её целей — вдохновлять женщин быть самими собой, выстраивая позитивные отношения с жизнью самой по себе.

Роман «Желтоглазые крокодилы»/«Les Yeux jaunes des crocodiles» (2006) получил огромный успех во Франции, где книга была продана более чем миллионным тиражом и удостоилась «Prix de Maison de la Presse, 2006» как самая продаваемая книга во Франции. Катрин Панколь была номинирована на премию «Лучший автор 2007 года» Издательства «Городец» (Москва). «Желтоглазые крокодилы» — шестая книга-бестселлер во Франции в 2008 году (Le Figaro littéraire). Произведение было переведено на русский, китайский, украинский, польский, итальянский, корейский, вьетнамский, латвийский, чешский, словатский и норвежский. В 2014 году по книге был снят одноименный фильм «Желтоглазые крокодилы» (Les Yeux jaunes des crocodiles), главные роли в котором сыграли Жюли Депардье и Эмманюэль Беар.

Личная жизнь 
Катрин Панколь разведена и имеет двух взрослых детей. Живёт в Париже, Франция.

Работа 
Её трилогия: «Желтоглазые крокодилы», «Черепаший вальс» и «Белки в Центральном парке по понедельникам грустят» описывает отношения между членами семьи, в частности между двумя абсолютно разными сестрами.

В Крокодилах главная героиня, Жозефина Кортес, борется с разводом, экономическими проблемами, трудной дочерью-подростком, тираничной матерью и низкой самооценкой. Она запуталась во лжи, созданной её сестрой Ирис, став её призраком. По мере обнаружения её собственных талантов, она борется с невыплатами за её работу, которая становится бестселлером. Благодаря этим вызовам Жозефина вырастает и открывает себя такой, какая она есть на самом деле.

Список произведений 
 Trois baisers, 2017
 Мучачас (Muchachas), 2014 (трилогия)
 Белки в Центральном парке по понедельникам грустят (Les Écureuils de Central Park sont tristes le lundi), 2010
 Черепаший вальс (La Valse lente des tortues), 2008
 Желтоглазые крокодилы (Les Yeux jaunes des crocodiles), 2006
 Embrassez-moi, 2003
 Мужчина на расстоянии (Un homme à distance), 2002
 Et monter lentement dans un immense amour, 2001
 Я была первой (J'étais là avant), 1999
 Мы еще потанцуем (Encore une danse), 1998
 За глянцевым фасадом (Une si belle image), 1994
 Vu de l'extérieur, 1993
 Крутые мужики на дороге не валяются (Les Hommes cruels ne courent pas les rues), 1990
 Scarlett, si possible, 1985
 La Barbare, 1981
 Сначала я (Moi d'abord),1979

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Родившиеся в 1954 году
Журналисты Франции
Персоналии:Касабланка